Forever Now (single van Ne-Yo), single van Ne-Yo uit 2012
 Forever Now (Level 42), nummer van Level 42 uit 1994